Brookhaven ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Brookhaven (Georgia)
 Brookhaven (Indiana)
 Brookhaven (Kansas)
 Brookhaven (Kentucky)
 Brookhaven (Mississippi)
 Brookhaven (New York)
 Brookhaven (Pennsylvania)
 Brookhaven (Texas)
 Brookhaven (Virginia)
 Brookhaven (West Virginia)

im NRHP gelistete Objekte:
 Brookhaven City Hall, in Brookhaven, Mississippi, ID-Nr. 83000957
 Brookhaven Historic District, in Atlanta, Georgia, ID-Nr. 86000134

Siehe auch:
 Brookhaven National Laboratory